Клубът за фантастични изкуства „Терра Фантазия“ е първият български клуб на любителите на фантастиката. Намира се в Бургас.

Основан е през 1969 от писателя Атанас Славов. Целта му е да подпомага и популяризира фантастичното изкуство.

В рамките на конкурса „Фантастично изкуство – Бургас“ се дава плакет и грамота на клуба „Терра Фантазия“.

Източници 

 
Научна фантастика
Култура в Бургас